Криворожский городской совет () — административно-территориальная единица и соответствующий орган местной власти в составе Днепропетровской области Украины.

Представительный орган местного самоуправления Кривого Рога состоит из 64 депутатов, избираемых по пропорциональной системе. Административный центр городского совета находится в городе Кривой Рог.

Населённые пункты 

 город Кривой Рог 
 пос. Авангард 
 пос. Горняцкое 
 пос. Коломийцево 
 с. Новоивановка 
 с. Терноватый Кут

Ликвидированные населённые пункты 

 город Ингулец 
 пгт Калинино 
 пгт Зелёное 
 пгт Мировское 
 пгт Рахмановка 
 пос. Рудничное 
 пгт Зализничное 
 пос. Степное

Исполнительный комитет 
Состав  исполкома в 2010 году:
 Криворожский городской глава;
 Секретарь городского совета;
 Первый заместитель городского главы;
 5 заместителей городского главы;
 Управляющий делами исполкома горсовета;
 Народный депутат Украины;
 Директор горнорудного дивизиона «Метинвест».

Исполнительные органы 
Существует 33 комиссии и управления, которые контролируют разные сферы жизни города:

 Управление организационно-протокольной работы;
 Юридическое управление;
 Кадровая служба исполкома городского совета;
 Управление бухгалтерского учёта, планирования и отчётности;
 Управление экономики;
 Управление развития предпринимательства;
 Управление капитального строительства;
 Управление градостроительства и архитектуры;
 Отдел по вопросам энергоменеджмента и внедрение энергосберегающих технологий;
 Управление здравоохранения;
 Управление образования и науки;
 Управление благоустройства и жилищной политики;
 Финансовое управление;
 Управление труда и социальной защиты населения;
 Управление земельных ресурсов;
 Отдел транспорта и связи;
 Управление коммунальной собственности города;
 Управление экологии;
 Управление культуры и туризма;
 Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы аппарата горсовета и исполкома;
 Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения;
 Отдел по вопросам внутренней политики аппарата городского совета и исполкома;
 Отдел прессы и информации аппарата городского совета и исполкома;
 Комитет по делам семьи и молодежи;
 Административно-хозяйственный отдел;
 Комитет по физической культуре и спорту;
 Служба по делам детей;
 Отдел по вопросам защиты прав потребителей аппарата горсовета и исполкома;
 Архивный отдел;
 Управление по работе с обращениями граждан;
 Отдел разрешительно-согласовательных процедур;
 Отдел информатизации;
 Отдел стратегии развития электронных информационных ресурсов города аппарата горсовета и исполкома.

Городской совет 

Городской совет состоит из 64 депутатов, которые избираются на четыре года. Нынешний совет седьмой в городской истории, был избран 25 октября 2015 года. На своих собраниях совет решает общегородские вопросы и принимает бюджет города.

Городской глава

Примечания

Источники 
 
 Мельник О. Криворізька міськрада в 1920—1941 рр. / О. Мельник. — Кривий Ріг, 2005. — 368 c.
 Сто років Криворізької міськради [1920—2020 рр.]: альбом / упоряд. О. Мельник, І. Стеблина. — : Конві принт, 2020. — 175 с.
 Миронова М. О. Вирішення молодіжних проблем — пріоритетний напрямок діяльності Криворізької міськради / М. О. Миронова // Молодіжна політика в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практич. конференції (24—25 квітня 2004 р.) / гол. ред. А. В. Козлов. — : Кривий Ріг, 2004. — С. 61—62.

Ссылки 
 Учётная карточка Криворожского городского совета на сайте Верховной рады Украины.

Криворожский городской совет
Городские советы Днепропетровской области